Гали́на Семёнова:
 Семёнова, Галина Владимировна (1937—2017) — журналистка, советский партийный деятель.
 Семёнова, Галина Илларионовна (род. 1950) — Народный депутат СССР.